Arazá puede referirse a:

 Arazá, nombre vulgar del arbusto Eugenia stipitata;
 Arazá rojo, nombre vulgar del arbusto Psidium cattleianum;
 riacho Arazá o río Arazá, cauce fluvial de la provincia del Chaco, Argentina;
 Río Arazá, localidad de la Provincia del Chaco, Argentina;
 El Arazá, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.